Апостолы Пётр и Павел — популярный иконографический сюжет, распространённый в изобразительном искусстве.

 Апостолы Пётр и Павел — множество разных икон, находящихся во многих музеях.

 Апостолы Пётр и Павел — картина итальянского художника Джованни Баттисты Креспи из собрания Фонда Бемберга.
 Апостолы Пётр и Павел — картина итальянского художника Гвидо Рени из собрания Пинакотеки Брера.
 Апостолы Пётр и Павел — картина испанского художника Хосе де Риберы из собрания Музея изобразительного искусства в Страсбурге.
 Апостолы Пётр и Павел — картина Доменикоса Теотокопулоса по прозванию Эль Греко из собрания Национального музея искусства Каталонии в Барселоне.
 Апостолы Пётр и Павел — картина Доменикоса Теотокопулоса по прозванию Эль Греко из собрания Национального музея Швеции в Стокгольме.
 Апостолы Пётр и Павел — картина Доменикоса Теотокопулоса по прозванию Эль Греко из собрания Государственного Эрмитажа.

Другое 
 «» — телевизионный фильм в двух частях, вышедший на канале CBS в 1981 году.